Министерство промышленности Туркменистана (туркм. ) — орган исполнительной власти, осуществляющий государственное управление и единую государственную политику в области производства и распределения строительных материалов.

Прежние названия 
Образовано 28 июля 1992 года под названием Министерство промышленности строительных материалов Туркменистана.

Упразднено 16 января 2001 года с целью слияния с Национальным комитетом архитектурно-строительного контроля при Кабинете министров Туркменистана и образования Министерства строительства и промышленности строительных материалов.

Воссоздано 23 июня 2008 года под названием Министерство промышленности строительных материалов Туркменистана.

6 июля 2012 года упразднено и воссоздано под названием Министерство промышленности Туркменистана.

Министры

Отраслевое законодательство 
 Основная статья: Законы Туркменистана

Турк
Пром